Big Bear Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Bear Mountain (New York)
 Big Bear Mountain (Washington)

Siehe auch:
 Bear Mountain